Palazzo Boyl – edificio storico di Cagliari
 Palazzo Boyl – edificio storico di Milis
 Palazzo Grassi – edificio storico di Pisa, detto anche palazzo Boyl